Чернухинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР.

Список 
 Чернухинская волость — в составе Славяносербского уезда Екатеринославской губернии.
 Чернухинская волость — в составе Арзамасского уезда Нижегородской губернии.
 Чернухинская волость — в составе Макарьевского уезда Нижегородской губернии.
 Чернухинская волость — в составе Нижегородского уезда Нижегородской губернии.

См. также